Pietrișu se poate referi la:

Pietrișu, Giurgiu
Pietrișu, Olt
Pietrișu, Prahova
Pietrișu, Vâlcea

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)
 Pietreni (dezambiguizare)
 Pietroasa (dezambiguizare)
 Pietrari (dezambiguizare)
 Pietraru (dezambiguizare)
 Pietriș (dezambiguizare)
 Pietroasele